Dathe ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dathe (1703–1768), hanseatischer Konsul und Historiker 
 Arthur Dathe von Burgk (1823–1897), deutscher Industrieller, MdL
 Brunhild Dathe, Berliner Lokalpolitikerin
 Carl Friedrich August Dathe von Burgk (1791–1872), deutscher Industrieller, MdL
 Carl Gottfried Dathe (1722–1802), Bergwerksunternehmer
 Claudia Dathe (* 1971), deutsche Übersetzerin
 Ernst Dathe (1845–1917), deutscher Geologe
 Ernst Dathe (Fußballspieler) (* 1891), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Dathe (1910–1991), deutscher Zoologe
 Hieronymus Dathe (1667–1707), deutscher lutherischer Theologe
 Holger Heinrich Dathe (* 1945), deutscher Zoologe
 Johann August Dathe (1731–1791), deutscher Sprachwissenschaftler
 Maximilian Dathe von Burgk (1853–1931), deutscher Industrieller, MdL
 Peter Dathe (* 1951), deutscher Polizist und Direktor des Bayerischen Landeskriminalamts
 Stefanie Dathe (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin

Siehe auch:
 Date
 Dathe von Burgk